Predel je lahko:

 Predel, mednarodni mejni cestni prelaz med Italijo in Slovenijo v Julijskih Alpah
 Predel, Šmarje pri Jelšah, naselje v Sloveniji
 Predel (nem. Priedl), vas v občini Žrelec, Avstrijska Koroška